Dolní Lhota, comune del distretto di Ostrava, nella regione di Moravia-Slesia
Dolní Lhota, comune del distretto di Zlín, nell'omonima regione